Motocyklowe Grand Prix Katalonii 2006 - siódma eliminacja Motocyklowych Mistrzostw Świata, rozegrana 16 - 18 czerwca 2006 na torze Circuit de Catalunya w Barcelonie.

MotoGP wyniki

250 cm³

125 cm³ wyniki

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie MotoGP 

Motocyklowe Grand Prix Katalonii
Motocyklowe Mistrzostwa Świata 2006
2006 w Hiszpanii